Bosse ist ein Familienname, der vor allem im deutschsprachigen Raum vorkommt.

Namensträger

A 
 Abraham Bosse (um 1604–1676), französischer Kupferstecher und Radierer
 Anke Bosse (* 1961), deutsche Literaturwissenschaftlerin
 Auguste Bosse (1862–nach 1943), deutsche Frauenrechtlerin und Widerstandskämpferin
 Axel Bosse (* 1980), deutscher Sänger, siehe Bosse (Musiker)
 Ayşe Bosse (* 1976), deutsche Autorin

B 
 Béranger Bosse (* 1985), zentralafrikanischer Sprinter
 Bernhard Bosse (1921–2016), deutscher Journalist und Verleger

C 
 Carl Bosse (1907–1981), österreichischer Schauspieler und Hörspielsprecher
 Carl Ferdinand Bosse (1755–1793), deutscher Gärtner
 Christian Ludwig Bosse (1771–1831), deutscher Gärtner
 Christoph Bosse (1863–1950), deutscher Regierungsbeamter
 Claudia Bosse (* 1969), deutsche Regisseurin

D 
 Dankmar Bosse (* 1940), deutscher Geologe

E 
 Edda Bosse (* 1953), deutsche Journalistin
 Eduard Georg von Bosse (1810–1859), deutschbaltischer Maler
 Eduard Theodor von Bosse (1854–1927), deutschbaltischer Ingenieur und Unternehmer
 Elise Hofmann-Bosse (1880–1954), deutsche Bibliothekarin
 Ernst Gotthilf Bosse (1785–1862), deutschbaltischer Mmaler
 Ewald Bosse (1880–1956), norwegischer Volkswirt und Soziologe

F 
 Frank Rafael Bosse (* 1986), deutscher Schauspieler, Model und Moderator
 Friedrich Bosse (1864–1931), deutscher Theologe und Bibliothekar
 Friedrich Leopold von Bosse (1719–1802), deutscher Generalleutnant
 Friedrich Ludwig von Bosse (1719–1788), deutscher Generalleutnant
 Fjodor Emiljewitsch de Bosse (1861–1936), russischer Konteradmiral

G 
 Gerhard Bosse (1922–2012), deutscher Geiger und Dirigent
 Georg von Bosse (1767–1822), deutscher Landrat
 Georg von Bosse (1838–1920), deutscher Generalmajor
 Georg Paul Gustav Bosse (1887–1964), sowjetischer Biowissenschaftler, Botaniker und Hochschullehrer
 Gustav Bosse (1884–1943), deutscher Musikbuchverleger

H 
 Hannes Bosse (1923–2013), deutscher Sachbuchautor
 Hans Bosse (* 1938), deutscher Anthropologe, Soziologe und Autor
 Hans Alexander von Bosse (1835–1898), deutscher Beamter und Schriftsteller
 Harald Julius von Bosse (1812–1894), deutschbaltischer Architekt
 Harald Rembrand Alexander von Bosse (1841–1882), deutschbaltischer Architekt
 Harriet Bosse (1878–1961), dänisch-deutsche Schauspielerin
 Harry Bosse (1917–1999), deutscher Politiker (SPD)
 Hinrich Bosse (1734–1811), deutscher Werftgründer, siehe Bosse-Werft

 Helmuth Bosse (1929–1995), deutscher Politiker (SPD)
 Henriette Bosse, Geburtsname von Henriette Treusch von Buttlar-Brandenfels (1813–1889), deutsche Schriftstellerin
 Henry Bosse (1844–1903), deutsch-US-amerikanischer Fotograf, Kartograf und Cartoonist

J 
 Jan Bosse (* 1969), deutscher Theaterregisseur
 Johannes Bosse (1896–1970), deutscher Theologe, Superintendent
 Julius Friedrich Wilhelm Bosse (1788–1864), deutscher Gärtner und Botaniker
 Jürgen Bosse (* 1939), deutscher Theaterregisseur

K 
 Karl von Bosse (1797–1881), deutscher Generalleutnant
 Karl Julius von Bosse (Karl Iwanowitsch Bosse; 1806–1857), russischer Mediziner 
 Kate Bosse-Griffiths (geb. Käthe Bosse; 1910–1998), deutsch-walisische Ägyptologin und Schriftstellerin

L 
 Lothar Bosse (1914–1996), österreichischer Wirtschafts- und Sozialstatistiker
 Ludolf von Bosse (1852–1923), deutscher Generalleutnant

M 
 Malcolm J. Bosse (1926–2002), US-amerikanischer Schriftsteller
 Marcus Bosse (* 1965), deutscher Politiker (SPD)

P 
 Paul Bosse (1881–1947), deutscher Chirurg, Gynäkologe und Klinikgründer

 Pierre-Ambroise Bosse (* 1992), französischer Mittelstreckenläufer
 Pieter Philip van Bosse (1809–1879), niederländischer Staatsmann

R 
 Robert Bosse (1832–1901), deutscher Politiker
 Rudolf Bosse (1890–1966), deutscher Politiker (SPD)
 Rudolf Heinrich Bernhard Bosse (1778–1855), deutscher Jurist, Staatsmann und Schriftsteller

S 
 Stefan Bosse (* 1964), deutscher Politiker (CSU)

U 
 Uke Bosse (* 1976), deutscher Journalist und Moderator
 Ulla Bosse (* 1952), deutsche Psychologin

V 
 Vera Bosse, Geburtsname von Vera de Bosset (1889–1982), russische Schauspielerin, Tänzerin und Malerin
 Viktor Julius von Bosse (1825–1895), deutscher Generalleutnant

W 
 Walter Bosse (1904–1979), deutscher Keramikkünstler und Designer
 Wilhelm Ferdinand von Bosse (1758–1829), deutscher Oberst

Siehe auch 
 Bosse (Familie), deutsch-russische Familie
 Bosse (sächsisch-schlesisches Adelsgeschlecht), sächsisch-schlesisches Adelsgeschlecht

Familienname
Deutscher Personenname